Mysidae — семейство ракообразных из отряда Мизиды.
Известно около 1000 видов и 170 родов.

Описание 
Представители семейства Mysidae отличаются от других мизид тем, что первый переопод (ходильная нога) имеет хорошо развитый экзопод (внешняя ветвь), карпопроподы эндопода (внутренняя ветвь) с 3-й по 8-ю ветвь переопод делится на подсегменты, и на эндоподе уропод (задних придатках) есть статоцисты. Самки имеют два или три оостегита (гибкие щетинистые створки), образующих основание выводковой камеры (марсупиум), за исключением подсемейства Boreomysinae, которое имеет семь пар оостегитов.
Как правило это мелкие виды с длиной тела около 1 см. Но встречаются и более крупные глубоководные виды: Gnathophausia ingens (до 35 см; на глубинах до 4000 м) и Gnathophausia zoea (до 14 см; до 2000 м).

Классификация 
Известно около 1000 видов и 170 родов.

Boreomysinae Holt & Tattersall, 1905
 Neobirsteiniamysis Hendrickx et Tchindonova, 2020
 Boreomysis G. O. Sars, 1869
Erythropinae Hansen, 1910
 Aberomysis Bacescu & Iliffe, 1986
 Amathimysis Brattegard, 1969
 Amblyops G. O. Sars, 1872
 Amblyopsoides O. S. Tattersall, 1955
 Arachnomysis Chun, 1887
 Atlanterythrops Nouvel & Lagardère, 1976
 Australerythrops W. Tattersall, 1928
 Caesaromysis Ortmann, 1893
 Chunomysis Holt & Tattersall, 1905
 Dactylamblyops Holt & Tattersall, 1906
 Dactylerythrops Holt & Tattersall, 1905
 Echinomysides Murano, 1977
 Echinomysis Illig, 1905
 Erythrops G. O. Sars, 1869
 Euchaetomera G. O. Sars, 1883
 Euchaetomeropsis W. Tattersall, 1909
 Gibbamblyops Murano & Krygier, 1985
 Gibberythrops Illig, 1930
 Gymnerythrops Hansen, 1910
 Heteroerythrops O. Tattersall, 1955
 Holmesiella Ortmann, 1908
 Hyperamblyops Birstein & Tchindonova, 1958
 Hypererythrops Holt & Tattersall, 1905
 Illigiella Murano, 1981
 Indoerythrops Panampunnayil, 1998
 Katerythrops Holt & Tattersall, 1905
 Liuimysis Wang, 1998
 Longithorax Illig, 1906
 Marumomysis Murano, 1999
 Meierythrops Murano, 1981
 Metamblyops W. Tattersall, 1907
 Meterythrops S. I. Smith, 1879
 Michthyops Tattersall, 1911
 Mysimenzies Bacescu, 1971
 Nakazawaia Murano, 1981
 Neoamblyops Fukuoka, 2009
 Nipponerythrops Murano, 1977
 Paramblyops Holt & Tattersall, 1905
 Parapseudomma Nouvel & Lagardère, 1976
 Parerythrops G. O. Sars, 1869
 Pleurerythrops Ii, 1964
 Pseudamblyops Ii, 1964
 Pseuderythrops Coifmann, 1936
 Pseudomma G. O. Sars, 1870
 Pteromysis Ii, 1964
 Scolamblyops Murano, 1974
 Shenimysis Wang, 1998
 Synerythrops Hansen, 1910
 Teratamblyops Murano, 2001
 Teraterythrops Ii, 1964
 Thalassomysis W. Tattersall, 1939
 Xenerythrops Ii, 1964
Gastrosaccinae Norman, 1892
 Anchialina Norman & Scott, 1906
 Archaeomysis Czerniavsky, 1882
 Chlamydopleon Ortmann, 1893
 Coifmanniella Heard & Price, 2006
 Eurobowmaniella Murano, 1995
 Gastrosaccus Norman, 1868
 Haplostylus Kossmann, 1880
 Iiella Bacescu, 1968
 Paranchialina Hansen, 1910
 Pseudanchialina Hansen, 1910
Heteromysinae Norman, 1892
 Bermudamysis Bacescu & Iliffe, 1986
 Burrimysis Jaume & Garcia, 1993
 Deltamysis Bowman & Orsi, 1992
 Heteromysis S. I. Smith, 1873
 Heteromysoides Bacescu, 1968
 Ischiomysis Wittmann, 2013
 Mysidetes Holt & Tattersall, 1906
 Mysifaun Wittmann, 1996
 Platymysis Brattegard, 1980
 Platyops Bacescu & Iliffe, 1986
 Pseudomysidetes W. Tattersall, 1936
 Retromysis Wittmann, 2004
Leptomysinae Hansen, 1910
 Afromysis Zimmer, 1916
 Americamysis Price, Heard & Stuck, 1994
 Antichthomysis Fenton, 1991
 Australomysis W. Tattersall, 1927
 Bathymysis W. Tattersall, 1907
 Brasilomysis Bacescu, 1968
 Calyptomma W. Tattersall, 1909
 Ceratodoxomysis Murano, 2003
 Cubanomysis Bacescu, 1968
 Dioptromysis Zimmer, 1915
 Doxomysis Hansen, 1912
 Harmelinella Ledoyer, 1989
 Hyperiimysis Nouvel, 1966
 Iimysis Nouvel, 1966
 Leptomysis G. O. Sars, 1869
 Megalopsis Panampunnayil, 1987
 Metamysidopsis W. Tattersall, 1951
 Mysideis G. O. Sars, 1869
 Mysidopsis G. O. Sars, 1864
 Neobathymysis Bravo & Murano, 1996
 Neodoxomysis Murano, 1999
 Notomysis Wittmann, 1986
 Nouvelia Bacescu & Vasilescu, 1973
 Paraleptomysis Liu & Wang, 1983
 Prionomysis W. Tattersall, 1922
 Proleptomysis Wittmann, 1985
 Promysis Dana, 1850
 Pseudomysis G. O. Sars, 1879
 Pseudoxomysis Nouvel, 1973
 Pyroleptomysis Wittmann, 1985
 Rostromysis Panampunnayil, 1987
 Tenagomysis Thomson, 1900
Mancomysinae Bacescu & Iliffe, 1986
 Palaumysis Bacescu & Iliffe, 1986
Mysidellinae Czerniavsky, 1882
 Mysidella G. O. Sars, 1872
Mysinae Haworth, 1825
 Acanthomysis Czerniavsky, 1882
 Alienacanthomysis Holmquist, 1981
 Anisomysis Hansen, 1910
 Antarctomysis Coutière, 1906
 Antromysis Creaser, 1936
 Arthromysis Colosi, 1924
 Boreoacanthomysis Fukuoka & Murano, 2004
 Carnegieomysis W. Tattersall, 1943
 Caspiomysis G. O. Sars, 1907
 Columbiaemysis Holmquist, 1982
 Diamysis Czerniavsky, 1882
 Disacanthomysis Holmquist, 1981
 Exacanthomysis Holmquist, 1981
 Gangemysis Derzhavin, 1924
 Gironomysis Ortiz, García-Debrás & Pérez, 1997
 Halemysis Bacescu & Udrescu, 1984
 Hemiacanthomysis Fukuoka & Murano, 2002
 Hemimysis G. O. Sars, 1869
 Hippacanthomysis Murano & Chess, 1987
 Holmesimysis Holmquist, 1979
 Hyperacanthomysis Fukuoka & Murano, 2000
 Hyperstilomysis Fukuoka, Bravo & Murano, 2005
 Idiomysis W. Tattersall, 1922
 Indomysis W. Tattersall, 1914
 Inusitatomysis Ii, 1940
 Javanisomysis Bacescu, 1992
 Kainommatomysis W. Tattersall, 1927
 Katamysis G. O. Sars, 1893
 Keslerella Czerniavsky, 1882
 Limnomysis Czerniavsky, 1882
 Lycomysis Hansen, 1910
 Macromysis White, 1847
 Mesacanthomysis Nouvel, 1967
 Mesopodopsis Czerniavsky, 1882
 Mysidium Dana, 1852
 Mysis Latreille, 1802
 Nanomysis W. Tattersall, 1921
 Neomysis Czerniavsky, 1882
 Nipponomysis Takahashi & Murano, 1986
 Notacanthomysis Fukuoka & Murano, 2000
 Orientomysis Derzhavin, 1913
 Pacifacanthomysis Holmquist, 1981
 Paracanthomysis Ii, 1936
 Paramesopodopsis Fenton, 1985
 Paramysis Czerniavsky, 1882
 Parapodopsis Czerniavsky, 1882
 Parastilomysis Ii, 1936
 Parvimysis Brattegard, 1969
 Praunus Leach, 1814
 Proneomysis W. Tattersall, 1933
 Sarmysis Maissuradze & Popescu, 1987
 Schistomysis Norman, 1892
 Stilomysis Norman, 1894
 Surinamysis Bowman, 1977
 Taphromysis Banner, 1953
 Tasmanomysis Fenton, 1985
 Telacanthomysis Fukuoka & Murano, 2001
 Troglomysis Stammer, 1933
 Xenacanthomysis Holmquist, 1980
Rhopalophthalminae Hansen, 1910
 Rhopalophthalmus Illig, 1906
Siriellinae Norman, 1892
 Hemisiriella Hansen, 1910
 Metasiriella Murano, 1986
 Siriella Dana, 1850

Примечания

Литература

Ссылки 
 bugguide.net
 biodiversity.org.au
 Fauna Europaea
 WoRMS taxon details: Mysidae Haworth, 1825. marinespecies.org

 
Семейства ракообразных